Esistono più comuni francesi con questo nome

Remoncourt – Meurthe e Mosella
Remoncourt – Vosgi